«Холланд, Мичиган» () — будущий художественный фильм-триллер американского режиссёра Мими Кейв. Главные роли в нём играют Николь Кидман, Гаэль Гарсиа Берналь, Мэттью Макфэдьен. Работа над фильмом началась в 2022 году.

Сюжет 
Действие фильма развернётся в таинственном городе на американском Среднем Западе. Главная героиня решает, что муж ей изменяет, сама заводит любовника ради мести, но позже понимает: супруг скрывает от неё более страшные вещи. Предполагается, что фильм будет выдержан в духе триллеров Альфреда Хичкока.

В ролях 
 Николь Кидман
 Гаэль Гарсиа Берналь
 Мэттью Макфэдьен

Производство 
Проект был анонсирован в июне 2022 года. Николь Кидман стала продюсером и получила главную роль. Сценарий написал Эндрю Содроски, режиссёрское кресло заняла Мими Кейв. Производством занимается Amazon Studios. В феврале 2023 года к касту присоединился Гаэль Гарсиа Берналь.

Примечания 

Фильмы США